LG Cup 2001 – profesjonalny turniej snookerowy. Była to dziewiętnasta edycja tych rozgrywek w historii snookera, a zarazem drugi rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2001/2002.

Mecze rozegrane zostały w dniach 12–21 października 2001 roku.

Miejscem rozgrywania turnieju była hala Guild Hall w Preston (Anglia).

Wydarzenia zawiązane z turniejem 
 W finale turnieju Anglik Stephen Lee pokonał swojego rodaka Petera Ebdona wynikiem 9–4.
 Najwyższy break turnieju to 147 punktów Ronnie’ego O’Sullivana.

Turniej główny 

W tabelce przed nazwiskiem zawodnika podano kolejność rozstawienia zawodników (numer 1 otrzymał obrońca tytułu, następni gracze byli rozstawiani według kolejności zajmowanej na światowej liście rankingowej)

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Zobacz też 
 World Open (snooker)

Przypisy 

2001 w sporcie
World Open (snooker)
2001 w Anglii
Preston